Daniel Heun (ur. 18 października 1986 w Fuldzie) – niemiecki biegacz narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata juniorów oraz brązowy medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera  
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Daniel Heun pojawił się 6 marca 2004 roku w zawodach juniorskich w Abtenau, gdzie zajął 28. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W marcu 2005 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, zajmując między innymi siedemnaste miejsce w sprincie stylem klasycznym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Kranju był drugi w sprincie stylem dowolnym, przegrywając tylko z Petterem Northugiem z Norwegii. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata młodzieżowców, najlepszy wynik osiągając podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand w 2009 roku, gdzie zdobył brązowy medal w sprincie klasykiem.

W Pucharze Świata zadebiutował 13 lutego 2005 roku w Reit im Winkl, zajmując 41. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył niespełna rok później, 22 stycznia 2006 roku w Oberstdorfie, zajmując 26. miejsce w tej samej konkurencji. Najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2010/2011, który ukończył na 110. pozycji w klasyfikacji generalnej.

W 2011 roku brał udział w mistrzostwach świata w Oslo. W swoim jedynym starcie, sprincie stylem dowolnym zajął 27. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 163.
 sezon 2010/2011: 110.
 sezon 2011/2012: 142.
 sezon 2012/2013: 140.

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Heun nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Fuldzie